Arscott est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
, professeure d'histoire britannique
, auteur et publiciste britannique
 (1922-1996), mathématicien britannique
 (1613-1675), homme politique anglais
 (né en 1970), joueur de cricket anglais
 (né en 1984), joueur de rugby anglais
 (né en 1986), poétesse galloise
 (né en 1987), joueur de rugby anglais

Toponyme

, hameau du Shropshire

Homonymie de patronyme